Гран-при Бельгии 1996 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 25 августа 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Жак Вильнёв 1:50,574
 Лучший круг: Герхард Бергер 1:53,067

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии